IPEA son siglas que pueden referirse a: 
 Fundación Instituto de Encuesta Económica Aplicada, fundación de la presidencia de Brasil.
 Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, think tank de México.